Węglinek peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Węglinek, un village du powiat de Janów Lubelski
 Węglinek, un village du powiat de Kraśnik